B64 peut faire référence à :
 Bundesstraße 64, une route fédérale allemande reliant Telgte à Seesen ;
 Maladie due à des protozoaires, sans précision, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres